Днепровский район:
 Днепровский район — район города Запорожье (до 2016 — Ленинский)
 Днепровский район — район города Киева
 Днепровский район — район города Херсона
 Днепровский район — район Днепропетровской области (до 2016 — Днепропетровский)
 Днепровский район — район Смоленской области в 1958—1961 годах